Музей канализации:
 Музей канализации (Париж)